Флагеллантство — движение «бичующихся» ( — «хлестать, сечь, бить, мучить»,  — «бич, кнут»), возникшее в XIII веке. Флагелланты в качестве одного из средств умерщвления плоти использовали самобичевание, которое могло быть как публичным, так и келейным.

Описание 
В качестве орудия для умерщвления и наказания плоти каждый флагеллант имел с собой бич или плётку с тремя хвостами, снабжённую многочисленными узлами, в каждом из которых сидели шипы в палец длиной, при ударе вонзавшиеся в плоть с такой силой, что «для извлечения их порой требовался дополнительный рывок». Придя в город, они, как правило, собирались в местной церкви, где, раздевшись до брэ (полотняные кальсоны), совершали крестный ход с песнями и молитвами, после чего простирались на полу в позе, соответствующей греху, искупления которого искали (прелюбодеи — на животе, убийцы — на спине, клятвопреступники — с пальцами, прижатыми к губам и т. д.), после чего начиналась церемония самобичевания, заканчивавшаяся лишь тогда, когда «кровь начинала струиться по ним ручьями до самых щиколоток».

Флагелланты проповедовали жесточайшую аскезу, отказываясь не только от интимных отношений с женщинами, но даже от разговоров с ними, в случае нарушения запрета полагалось прилюдное раскаяние перед руководителем. Еда предписывалась только самая простая, спать разрешалось исключительно на соломе — подобная фанатичная преданность вере вызывала огромное уважение населения, и всюду, куда они ни прибывали, флагеллантов окружала толпа, наперебой предлагавшая им стол и ночлег. Сохранились и иные сведения, так, швейцарские солдаты, если верить сообщениям тогдашних хроник, на привале отплясывали с местными девушками, «отпуская шуточки касательно унылых флагеллантов», однако, подобного рода скепсис был, скорее, исключением из правила.

История 
Массовые самобичевания практиковались также как знак всеобщего покаяния. Первое крупное массовое самобичевание такого рода произошло в Северной Италии под влиянием францисканца Антония Падуанского.

В XIII веке Иоахим Флорский написал трактат, в котором обозначил дату конца света — 1260 год, а поскольку его пророчества сбывались, то это вызвало панику и волну массового самобичевания.

В период пандемии чумы 1348—1349 годов процессии бичующихся распространились по всей южной и центральной Европе. Первоначально Церковь относилась к флагеллантству, как к одному из видов аскезы, однако впоследствии подобная деятельность стала осуждаться, а в 1349 году папа Климент VI запретил флагеллантство.

Культура 
Флагелланты создали свою собственную литературу — «лауды» (покаятельные песнопения).

Лауды ( — гимн, хвала, прославление) — это примитивные песни под народные мелодии. Язык лауд — это народный живой язык, который противопоставлялся традиционной католической латыни, кроме того, каждый лауд носит отпечаток диалекта. Лауды дошли до нас в сборниках — «лаудариях» (например, сборник «Урбинский лауд», в состав которого входит 72 лауды). С точки зрения стилистического анализа, в лаудах встречаются самые простые синтаксические конструкции, рифма основывалась на глагольных окончаниях или же на одной и той же форме слова (например, «planga la terra, planga lo mare, planga lo pesce, ke son notare, plangan le bestia nel pascolare, plangan l’aucelli nel lor volare, plangano fiumi e rigareli»… и т. д.).

Академик А. М. Панченко в своей статье «Летописный рассказ об Андрее Первозванном и флагеланство» писал:
 
При Карле Великом «самоистязателем» был св. Вильгельм, герцог Аквитанский; в X веке на этом поприще рьяно подвизался св. Ромуальд, жестоко истязавший себя и своих монахов. XI век дал теоретика флагеллантства Петра Дамиани (1007—1072), автора трактата «De laude flagellorum» («Похвала бичам»), где дана следующая апология бичевания и самобичевания: 1) это подражание Христу; 2) деяние для обретения мученического венца; 3) способ умерщвления и наказания скверной и грешной плоти; 4) способ искупления грехов. Образцом ревностного флагелланта Пётр Дамиани выставлял св. Доминика, биографию которого и написал.

Флагеллантство на Востоке 
По сообщению митрополита Иерофея (Влахоса), многие монахи-святогорцы практиковали самобичевание. На Руси св. Иринарх Ростовский избивал своё тело железной палкой, чтобы прогнать бесов. Считается, что движение флагеллантов могло послужить одним из поводов к возникновению русской секты хлыстов.

В культуре 

 В живописи Итальянского Возрождения неоднократно встречаются сюжеты с самобичеванием, например на оборотной стороне картины Антонио да Фиренце «Мадонна с Младенцем, святым епископом, Иоанном Крестителем и ангелами» изображены два монаха-капуцина с бичами.
 Седьмая печать — 1957 год, режиссёр Ингмар Бергман;
 Имя розы — 1986 год, режиссёр Жан-Жак Анно;
 Rosenrot (песня) — 2005 год, клип на одноимённую песню группы Rammstein;
 Чёрная смерть — 2010 год, режиссёр Кристофер Смит;
 В сеттинге Warhammer Fantasy Battles и основанных на нём компьютерных играх флагелланты относятся к Империи. Это отчаявшиеся адепты бога Сигмара, считающие, что конец света неминуем и они должны встретить его, сражаясь со врагами Империи и их бога. Хотя они плохо вооружены и обучены, эти фанатики бесстрашно бросаются на приспешников Хаоса и никогда не отступают;
 Darkest Dungeon: The Crimson Court (игра) — 2017 год, один из героев — самобичеватель.
 Army of the Night (песня) — 2015 год, клип на одноимённую песню группы Powerwolf.

См. также 
 Хлысты
 Ашура у шиитов

Примечания

Литература 
 
 

Христианство
Побои
Аскетизм